Tülü – centro abitato del distretto di Balakən, in Azerbaigian
 Tülü – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian